Filtry Lindleya – Zespół Stacji Filtrów wybudowany w latach 1883–1886 w Warszawie
 Filtry – rejon i osiedle w dzielnicy Ochota w Warszawie

Zobacz też:
 Filtr